Poorthuis (adellijk huis), een binnen de stadsmuren gelegen huis van een adellijke familie; een niet-religieus refugiehuis
‘t Poorthuis (Baarn), een gemeentelijk monument aan de Acacialaan in Baarn
Marcel Poorthuis, Nederlands hoogleraar, theoloog en publicist
Frank Poorthuis, Nederlandse journalist

Zie ook 
Poortgebouw